Die Premijer Liga 2016/17, nach einem Sponsorenabkommen offiziell BH Telecom Premijer Liga genannt, war die 17. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 23. Juli 2016 und endete am 28. Mai 2017.

Titelverteidiger war HŠK Zrinjski Mostar. Neu aufgestiegen waren die Mannschaften NK Metalleghe-BSI und FK Krupa.

Modus 
Die Liga wurde zur Saison 2016/17 auf zwölf Vereine reduziert. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der regulären Spielzeit spielte jede Mannschaft einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der elf anderen Teams. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Meisterrunde, die unteren sechs spielten in einer Abstiegsrunde die zwei Absteiger aus. Hierbei wurden alle Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Vereine und Spielorte

Vorrunde 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17